Фінал Кубка володарів кубків 1997 — футбольний матч для визначення володаря Кубка володарів кубків УЄФА сезону 1996/97, 37-й фінал змагання між володарями національних кубків країн Європи. 

Матч відбувся 14 травня 1997 року у голландському Роттердамі за участю фіналіста Кубка Іспанії 1995/96 «Барселони» та володаря Кубка Франції 1995/96 «Парі Сен-Жермен». Гра завершилася перемогою каталонців з рахунком 1-0, які здобули свій четвертий титул володарів Кубка володарів кубків.

Шлях до фіналу

Деталі

Див. також
Кубок володарів кубків 1996—1997
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 1997
Фінал Кубка УЄФА 1997

Посилання
Кубок володарів кубків УЄФА 1996-97 на RSSSF 
Фінал Кубка володарів кубків УЄФА 1997 на transfermarkt 

1997 у футболі
Фінали Кубка володарів кубків УЄФА
1997
Спорт у Роттердамі
Матчі ФК «Барселона»
Травень 1997
1997 у нідерландському спорті